Biologia/Ecologia
 Sinònim de renaturalització o reintroducció d'animals domesticats en la natura per sobreviure sense l'ajuda de l'home

Política
 Desdomesticació (concepte polític): un concepte de l'anarquisme